Плиний може да се отнася за:

 Плиний Стари (23 – 79) – древен римски учен и историк, автор на „Естествена история“;
 Плиний Млади (63 –  113) – древен римски политик, оратор и писател;
 Плиний – кратер на Луната.